A20 kan avse

 Saab A 20 – ett svenskt stridsflygplan
 A20 line – en position i systembusen för Intel x86

Motorvägar
 A20 (motorväg, Frankrike)
 A20 (motorväg, Grekland)
 A20 (motorväg, Italien)
 A20 (motorväg, Nederländerna)
 A20 (motorväg, Portugal)
 A20 (motorväg, Schweiz)
 A20 (motorväg, Tyskland)